Соедине́ние:

 Соединение — процесс изготовления изделия из деталей, сборочных единиц (узлов), агрегатов путём физического объединения в одно целое.
 Соединение — как разговорное соединение двух или более абонентов, так и процесс его установления («идёт соединение»).
 Соединение — конфигурация небесных тел, при которой их эклиптические долготы равны.
 Соединение — один из астрологических мажорных аспектов, означающий расположение планет в непосредственном соседстве друг с другом.
 Соединение — сложное вещество, состоящее из химически связанных атомов двух или более элементов.
 Соединение — одна из операций реляционной алгебры.
 Соединение — в военном деле общее название воинского формирования, более мелкого, чем объединение, и включающего в себя несколько воинских частей или соединений и воинских частей.
 «Со-единение» — фонд поддержки слепоглухих.
 «Соединение» — парусный корабль Азовского флота Российской империи пятого ранга 1699 года постройки.

См. также 
 Объединение (значения)
 Юнион (значения)